Падук:
 Падук — корейское название игры го
 Падук — древесина тропических деревьев из рода Pterocarpus